Saint-Cyr [sein sýr] může znamenat:

Osoby
 Laurent Gouvion de Saint-Cyr (1764–1830) – francouzský generál

Sídla ve Francii 

 Saint-Cyr (Ardèche) – obec v departementu Ardèche
 Saint-Cyr (Manche) – obec v departementu Manche
 Saint-Cyr (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Cyr (Vienne) – obec v departementu Vienne
 Saint-Cyr (Haute-Vienne) – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or – obec v departementu Rhône
 Saint-Cyr-de-Favières – obec v departementu Loire
 Saint-Cyr-de-Salerne – obec v departementu Eure
 Saint-Cyr-des-Gâts – obec v departementu Vendée
 Saint-Cyr-de-Valorges – obec v departementu Loire
 Saint-Cyr-du-Bailleul – obec v departementu Manche
 Saint-Cyr-du-Doret – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Cyr-du-Gault – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Cyr-du-Ronceray – obec v departementu Calvados
 Saint-Cyr-en-Arthies – obec v departementu Val-d'Oise
 Saint-Cyr-en-Bourg – obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Cyr-en-Pail – obec v departementu Mayenne
 Saint-Cyr-en-Talmondais – obec v departementu Vendée
 Saint-Cyr-en-Val – obec v departementu Loiret
 Saint-Cyr-la-Campagne – obec v departementu Eure
 Saint-Cyr-la-Lande – obec v departementu Deux-Sèvres
 Saint-Cyr-la-Rivière – obec v departementu Essonne
 Saint-Cyr-la-Roche – obec v departementu Corrèze
 Saint-Cyr-la-Rosière – obec v departementu Orne
 Saint-Cyr-le-Châtoux – obec v departementu Rhône
 Saint-Cyr-l'École – obec v departementu Yvelines
 Saint-Cyr-le-Gravelais – obec v departementu Mayenne
 Saint-Cyr-les-Champagnes – obec v departementu Dordogne
 Saint-Cyr-les-Colons – obec v departementu Yonne
 Saint-Cyr-les-Vignes – obec v departementu Loire
 Saint-Cyr-Montmalin – obec v departementu Jura
 Saint-Cyr-sous-Dourdan – obec v departementu Essonne
 Saint-Cyr-sur-le-Rhône – obec v departementu Rhône
 Saint-Cyr-sur-Loire – obec v departementu Indre-et-Loire
 Saint-Cyr-sur-Menthon – obec v departementu Ain
 Saint-Cyr-sur-Mer – obec v departementu Var
 Saint-Cyr-sur-Morin – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Celle-Saint-Cyr – obec v departementu Yonne
 La Ferté-Saint-Cyr – obec v departementu Loir-et-Cher

Ostatní 
 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr – bulvár v XV. okresu Paříže
 Kanton Saint-Cyr-l'École – kanton v departementu Yvelines, západně od Paříže
 Návštěva v Saint-Cyru – komická opera J. Dessauera z roku 1838
 Saint-Cyr (film) – film z roku 2000
 Saint-Cyr (album) – soundtrackové album Johna Calea

Rozcestníky - místopisné jméno